FTE est un sigle qui peut désigner :
 Full-time equivalent (en français, équivalent temps plein) ;
 Fédération des travailleurs de l'éducation, une des fédérations de la Confédération Nationale du Travail, un syndicat historique ;
 Formation au travail en équipage.